«Pedro Alonso» puede referirse a:
 Pedro Alonso (1971), actor español.
 Pedro Alonso Arbeleche (1910-2016), deportista cubano.
 Pedro Alonso Carrasco (1509-1572), conquistador español.
 Pedro Alonso Galeas (1516-1598), conquistador español.
 Pedro Alonso López (1948-), asesino en serie colombiano.
 Pedro Alonso Niño (c.1468- 1502), descubridor español.
 Pedro Alonso Pablos (1979-), productor español.
 Pedro Alonso Pérez (1907-1990), arquitecto español.
 Pedro Alonso de los Ríos (1641-1702), escultor español.
 Pedro Alonso-Morgado Tallafer (1888-1962), poeta español.
 Pedro Alonzo, poeta y profesor chileno.
 Pedro Luis Alonso (1959), epidemiólogo español.